Ultimate Victory — другий студійний альбом американського репера Chamillionaire, виданий лейблами Chamillitary Entertainment та Universal 18 вересня 2007 р. Платівка дебютувала на 8-ій сходинці Billboard 200 з результатом у 79 тис. копій, проданих за перший тиждень. Реліз не містить ненормативної лексики.

Список пісень

Семпли 
 «The Morning News»
 «Segue II» у вик. The New Power Generation
 «Hip Hop Police»
 «Gin and Juice» у вик. Снупа Доґґа
 «Industry Groupie»
 «The Final Countdown» у вик. Europe
 «The Ultimate Victory»
 «Pollution» у вик. Baby Bash

Чартові позиції

Бонусний DVD 
DVD постачається лише в ексклюзивному подвійному BET-виданні у Wal-Mart.

DVD містить:
 ACCESS GRANTED: «Turn It Up», «Ridin'», «Grown & Sexy», «Hip-Hop Police»/«Evening News»
 106 & PARK: Chamillionaire Interview
 BET Spring Bling 2007 Performance
 BET Black Collage Tour
 Fly Rydes

Відеокліпи:
 «Hip Hop Police»
 «The Evening News»

Історія виходу

Посилання 

Музичні альбоми 2007
Альбоми Chamillionaire